A cluster (magyarul: klaszter, fürt, halmaz) valaminek egy csoportja vagy csomója. Az alábbiakat jelentheti:

Általános tudomány
Klaszteranalízis, angolul: Cluster analysis
Klaszterezettség, gráfelméleti módszer

Informatika
Számítógépfürt vagy számítógép-cluster (különálló, teljes értékű számítógépekből – saját tár, kommunikáció, feldolgozóegység és operációs rendszer –  felépülő rendszer, amely valamilyen értelemben egységes rendszerképet mutat.)
Helyfoglalási egység (adat-cluster)

Közgazdaság
Klaszter

Orvostudomány
Cluster-fejfájás

Űrkutatás
Cluster-program, az Európai Űrügynökség egyik programja

Zene
Cluster, német rockegyüttes